Фільм ( — плівка) — сукупність зображень, кадрів, послідовно розташованих на різного роду носіях, поєднаних спільним сюжетом, призначених для відтворення на екрані.

Види фільмів 
 Документальний фільм
 Художній фільм
 Короткометражний фільм
 Мультиплікаційний фільм

Див. також 
 Діафільм
 Телефільм
 Цифрове відео

Посилання 
 
Технології кіно та відео